Шандра пустырниковая () — многолетнее растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Встречается в Малой Азии, Предкавказье и восточной части Крыма. Описан из Малой Азии.

Растёт по сухим склонам и сорным местам от нижнего до верхнего пояса гор.

Ботаническое описание 
Растение высотой 60—65 см.

Стебли грубые, изогнутые, ветвистые, коротко опушённые.

Нижние листья яйцевидные, крупно выемчато-городчатые, на длинных черешках; верхние — продолговатые, коротко черешковые. Верхушечные — превышают ложные мутовки.

Соцветие длинное, из многоцветковых ложных мутовок; прицветники короче чашечке, неколючие, жёсткие; чашечка с пятью шиловидными, голыми, отклонёнными, изогнутыми зубцами, заострёнными к верхушке, в два-три раза короче трубки; венчик розовый, трубка слегка выдаётся из чашечки, при основании голая, кверху заострённая.

Орешки эллиптические, бурые.

Классификация 
Вид Шандра пустырниковая входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Яснотковые
Флора Евразии